

Cinema 
 A Christmas Carol – cortometraggio muto del 1908 prodotto dalla Essanay Film Manufacturing Company con Tom Ricketts
 A Christmas Carol – cortometraggio muto del 1910 diretto da J. Searle Dawley, Charles Kent e Ashley Miller
 A Christmas Carol – film del 1914
 A Christmas Carol – film del 1938 diretto da Edwin L. Marin
 A Christmas Carol – film del 1943
 A Christmas Carol – film del 1944
 A Christmas Carol – film del 1945
 A Christmas Carol – film del 1947 diretto da James Caddigan
 A Christmas Carol – film del 1948
 A Christmas Carol – film del 1951
 A Christmas Carol – film del 1952
 A Christmas Carol – film del 1953
 A Christmas Carol – film del 1954
 A Christmas Carol – film del 1959
 A Christmas Carol – film del 1971 diretto da Richard Williams
 A Christmas Carol – film del 1977
 Una favola fantastica (A Christmas Carol) – film del 1984 diretto da Clive Donner
 I Puffi - A Christmas Carol (The Smurfs: A Christmas Carol) – cortometraggio di animazione del 2011 diretto da Troy Quane

Letteratura 
 Canto di Natale (A Christmas Carol) – romanzo breve di Charles Dickens

Teatro 
 A Christmas Carol – musical del 1994 di Alan Menken
 A Christmas Carol – opera teatrale di Jack Thorne, adattamento dell'omonimo romanzo breve di Charles Dickens

Televisione 
 A Christmas Carol – film per la televisione del 2003 diretto da Matthew Irmas
 A Christmas Carol – film per la televisione del 2004 diretto da Arthur Allan Seidelman
 A Christmas Carol – film del 2009 diretto da Robert Zemeckis, prodotto dalla Walt Disney Pictures
 A Christmas Carol – film del 2018 diretto da David Izatt

Pagine correlate 
 Canto di Natale (disambigua)